Никагор может означать:

  — мессенец, предатель Клеомена III, царя Спарты.
 Никагор Родосский — философ-стоик, отец философа-стоика Панетия.
  — родосский стратег, сын Памфила, а по усыновлению — Никагора, из дема , бывший стратегом в Перее.
 Никагор (софист) — римский ритор, сын ритора Мусея в Афинах, софист и друг Филострата и Лонгина, глава афинской кафедры риторики, отец софиста Минукиана и дед неоплатоника Никагора-младшего, жил в III веке.
  — римский философ-неоплатоник, жил в IV веке.
  — римский консуляр, жил в IV веке.
  — византийский архонт (485) в Афинах, жил в V веке.